Верхняя Алапаиха — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование город Алапаевск.

Географическое положение 
Деревня Верхняя Алапаиха муниципального образования «муниципальное образование город Алапаевск» Свердловской области расположена в 9 километрах (по автодороге в 10 километрах) к западу от административного центра — города Алапаевск, на левом берегу реки Алапаиха (левый приток реки Нейва), ниже левого притока реки Путишна. В окрестностях деревни, в 1 километре к северу находится железнодорожный разъезд «113 км» Свердловской железной дороги направления Нижний Тагил – Каменск-Уральский. Входит в состав Западного сельсовета.

Крестовоздвиженская церковь 
К 1900 году в деревне имелась часовня в честь Вознесения Господня. А в 1913 году была освящена в честь Воздвижения Креста Господня деревянная, однопрестольная церковь. Храм был закрыт в 1930-е годы.

Школа 
В 1896 году в деревне была основана смешанная школа грамоты, которая располагалась в собственном здании.

Население

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Алапаевск